Zwei Zerstörer der Royal Navy trugen den Namen HMS Faulknor:

 HMS Faulknor (1914), Flottillenführer der Almirante-Lynch-Klasse
 HMS Faulknor (H62), Zerstörer der F-Klasse

Faulknor